Среднефра́нкские диале́кты () — это группа немецких диалектов в составе западносредненемецкой группы. Занимают территорию Северного Рейн — Вестфалии, Рейнланд-Пфальца, Нидерландов, Бельгии, Франции и Люксембурга. Среднефранкские диалекты не имеют никакого отношения к округу Баварии Средняя Франкония.

Структура среднефранкских диалектов 
 Рипуарские диалекты (Ripuarisch или Ripuarisch-Fränkisch) — в литературе XVIII и начала XIX века часто обозначается как среднефранкский; распространены на юго-западе Северного — Рейн Вестфалии, по северо-западному краю Рейнланд-Пфальца, в Восточной Бельгии и отчасти Нидерландах.
 Мозельско-франкские диалекты (Moselfränkisch) распространены в Северном Рейн — Вестфалии (Зигерланд), большей части Рейнланд-Пфальца и в северо-западном Саарланде. Включают в себя среднелотарингский диалект (департамент Мозель во Франции) и люксембургский язык (Люксембург, бельгийский Арлон, граница с Францией).

Литература 
 

Средненемецкие диалекты
Немецкие диалекты в Германии
Диалекты Северного Рейна-Вестфалии
Диалекты Рейнланд-Пфальца
Немецкие диалекты в Люксембурге
Немецкие диалекты в Нидерландах
Немецкие диалекты в Бельгии
Немецкие диалекты во Франции